Een verkeersweg:
 N613 (België)
 N613 (Frankrijk)
 N613 (Nederland), zie Provinciale weg 613

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing